

Biografia
Gianluca Paciucci, nato a Rieti nel 1960, vive a Trieste. Laureato in Lettere, insegna nelle scuole dal 1985. Tra gli anni ottanta/novanta ha operato culturalmente a Rieti, Nizza e Ventimiglia, dove è stato presidente del Circolo Pier Paolo Pasolini. Dal 2002 al 2006 ha lavorato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Sarajevo e presso l'Ambasciata italiana in Bosnia-Erzegovina, ruolo che gli ha permesso di essere tra gli ideatori degli Incontri Internazionali di Poesia di Sarajevo.

Ha scritto alcune raccolte di versi, tra cui Fonte fosca (pubblicato nel 1990), Omissioni (2004), Erose forze d'Eros (2009) e Rictus delle verità sociali (2015).
Nel 2007 ha curato la pubblicazione di Sarajevo, mon amour (2007), intervista a Jovan Divjak.
Nel 2011, insieme a Walter Peruzzi ha pubblicato Svastica Verde. Il lato oscuro del Va' pensiero leghista.
Nel 2012 ha tradotto il Compianto dei mendicanti arabi della Casba e della piccola Yasmina uccisa  di Ismaël Aït Djafer.

Fonte fosca 
"Fonte fosca" è una raccolta di poesie composte dall'Autore tra il 1981 e il 1989, il titolo si ritrova all'interno della composizione datata 'dicembre '89' senza titolo nella sezione "Maggio '86 - Dicembre '89" del testo.

a dove l'acqua
che sgorga in me,
fonte fosca [...]

"Il libro, organizzato in tre scansioni temporali, una prima parte composta dall'81 all'86, una seconda partitura dall'86 ai primi giorni del '90, e infine la terza del "ditalino", presenta due facce speculari ma con una profonda diversità tematica e di versificazione"

Omissioni 

"Omissioni" è una raccolta di versi che si distacca dalla precedente "fonte fosca" pur costituendo una prosecuzione ideale di un filo rosso che si sviluppa all'interno di tutta la poetica di Gianluca Paciucci.

"Sono versi scritti nel corso degli ultimi tredici anni, disposti in diverse sezioni: Omissioni, che dà il titolo al libro; Quartine; Ordine nuovo; e Storie vere. Le quartine a loro volta si suddividono in: quartine, quartine dal comunismo e ultime quartine. Omissioni e Ordine nuovo sono, invece, precedute rispettivamente da Aldrin e Oh, generazione fortunata che ne costituiscono il preludio e ne offrono, in un certo senso, la chiave di volta. Infine Storie vere a prima vista sembrano scritte in prosa ma hanno una densità ed una concentrazione poetica per nulla inferiori ad un Dante o ai suoi versi più felici."

Erose forze d'Eros 

Questa raccolta di versi paciucciana è nata dall'esperienza in Bosnia Erzegovina dell'Autore durante gli anni del suo maggiore impegno nella città di Sarajevo. Nella capitale bosniaca Paciucci è stato promotore della cultura italiana, in particolar modo con l'istituzione della locale Società Dante Alighieri, e l'esperienza sarajevese ha costituito un importante momento per la definizione della sua poetica.

Note

Bibliografia 

 Gianluca Paciucci, "fonte fosca. poesie 1981-1989", Rieti, 1990
 Elena Pedone e Gianluca Paciucci, Sarajevo. Guida storico-turistica, Montepulcino, 2005, Editrice Le Balze
 Jovan Divjak, Sarajevo, mon amour, Infinito Edizioni 2008 (traduzione: Gianluca Paciucci)
 Gianluca Paciucci, Erose Forze d'Eros, Castel Gandolfo (RM), Infinito Edizioni 2013 ISBN 9788868670740
 Walter Peruzzi, Gianluca Paciucci, Annamaria Rivera, Svastica Verde. Il lato oscuro del Va' pensiero leghista, Roma, 2011
 Ismaël Aït Djafer, Compianto dei mendicanti arabi della Casba e della piccola Yasmina uccisa dal padre, Baronissi (SA), 2012, Multimedia Edizioni (cura e traduzioni: Dominique Gianviti e Gianluca Paciucci)
 Gianluca Paciucci, Rictus delle verità sociali, Infinito Edizioni 2013 ISBN 9788868670740

Collegamenti